Jan Karczewski (ok. 1745–1810) – marszałek ziemi warszawskiej konfederacji barskiej, powstaniec kościuszkowski
 Jan Karczewski (1885-1935) – polski dyplomata i urzędnik konsularny
 Jan Karczewski (1900– 1947) – polski pisarz, satyryk i publicysta
 Jan Zdzisław Karczewski (1914-1986) – polski entomolog
 Jan Antoni Karczewski (1937–2009) – polski inżynier
 Jan Karczewski (1931–2017) – polski malarz, grafik, rysownik i pedagog